Rivoira ima više značenja:
 Rivoira, Cuneo
 Rivoira, Torino